Kaltenbrunner hace referencia a:

 Ernst Kaltenbrunner (1903-1946) general de las SS, Jefe de la Gestapo, encausado en Núremberg.
 Gerlinde Kaltenbrunner (*1970) una alpinista austriaca.